Луи́с Анто́нио Химе́нес Гарсес (; 17 июня 1984, Сантьяго, Чили) по прозвищу «Эль Маго» (), то есть «Волшебник» — чилийский футболист, полузащитник клуба «Магальянес». Выступал в сборной Чили.

Клубная карьера 
15 января 2007 года был отдан в аренду в «Лацио» на один сезон за 311000 €. 27 января состоялся дебют за столичный клуб в матче против «Палермо».

15 июля 2007 года Хименес перешёл на правах аренды в «Интернационале». Дебютный гол за «черно-синих» Волшебник забил 27 ноября того же года в матче групповой стадии Лиги Чемпионов против турецкого клуба «Фенербахче» (3-0). Через 5 дней дебютировал за новый клуб в Серии A в матче против «Фиорентины», где также отличился забитым голом. 5 декабря в матче против «Лацио» Хименес отлилчился голевой передачей на Майкона.

В конце сезона 2007/08 «Интернационале» подписал Хименеса на постоянной основе на 3 года за 6,3 миллиона €. 24 августа 2008 года провёл первый матч за «змей» под руководством Жозе Моуринью: матч за Суперкубок Италии против «Ромы», в котором забил в серии послематчевых пенальти и помог клубу стать обладателем этого трофея. 30 августа сыграл свою первую игру в сезоне 2008/09 против «Сампдории», но позже получил травму на тренировке. 30 ноября в конце матча против «Наполи» вышел на поле впервые после травмы. Последующая долгосрочная травма позволила Хименесу принять участие только в 6 матчах национального чемпионата в том сезоне.

23 июня 2009 года Хименес был отдан в аренду «Вест Хэм Юнайтед». Дебют за новый клуб состоялся 15 августа в матче против «Вулверхэмптон Уондерерс» (2-0). Единственный забитый гол Луис оформил 28 ноября в матче против «Бернли» (5-3).

1 февраля 2010 года был отдан в аренду в «Парму» до июня.

31 августа 2010 года был отдан в аренду за 1 миллион евро в «Чезену» с правом выкупа. Выполнял роль второго нападающего в схеме 4-3-3.

29 июня 2011 года подписал четырёхлетний контракт с клубом «Аль-Ахли». Помог клубу завоевать множество национальных трофеев.

В июле 2016 года было объявлено, что Хименес на правах свободного агента стал игроком клуба «Аль-Араби».

Карьера в сборной 
Дебют за национальную сборную Чили состоялся 28 апреля 2004 года в матче против сборной Перу. 4 июня 2005 года голевая передача Луиса на Марсело Саласа позволила ему стать лучшим бомбардиром в истории сборной Чили. В 2006 году Хименес стал капитаном сборной. Был включён в составы сборной на Кубок Америки в 2004 и 2011 годах. Всего Волшебник за Чили провёл 26 матчей и забил 2 гола.

Достижения 
 Интернационале
 Чемпион Италии: 2007/08
 Обладатель Суперкубка Италии: 2008

 Аль-Ахли
 Чемпион ОАЭ: 2013/14
 Обладатель Суперкубка ОАЭ: 2013, 2015
 Обладатель Кубка ОАЭ: 2012/2013
 Обладатель Кубка лиги ОАЭ: 2011/12, 2013/14

Личная жизнь 
Хименес женился на чилийской модели Мария Хосе Лопез в 2006 году и у них есть трое детей, все девочки, Ребека, Исидора и Рафаэла, родившиеся 15 июня 2010 года. Он имеет палестинские корни, так как его отцовской семья родом из Палестины во время британской оккупации.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Игроки ФК «Шабаб Аль-Ахли»
Игроки ФК «Аль-Гарафа»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Катар СК»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Палестино»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Тернана»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Аль-Иттихад» Джидда
Игроки ФК «Палестино»
Игроки ФК «Магальянес»